Georg Mohr (1640-1697) – duński matematyk
 Georg Mohr (ur. 1965) – słoweński szachista